Василий Михайлович Павлов: Павлов, Василий Михайлович (1904—1943) — широнинец, Герой Советского Союза.
 Павлов, Василий Михайлович (1904—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.